Kvale oder Kvåle ist der Familienname folgender Personen:

 Gard Kvale (* 1984), norwegischer Schwimmer
 Hans Jørgen Kvåle (* 1989), norwegischer Ski-Orientierungsläufer
 Ole J. Kvale (1869–1929), US-amerikanischer Politiker
 Paul John Kvale (1896–1960), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Kvåle 
 Kwale
 Quale
 Qualen